

Населені пункти та їхні частини

 Бернаткі — село в гміні Вондроже-Вельке Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бернаткі — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бернаткі — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Бернаткі — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Бернаткі — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Бернаткі — частина села Калиська в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бернаткі — осада в гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки